Чемпионат Латвии по международным шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам, до 1991 года проводился под названием Чемпионат Латвийской ССР. Первый чемпионат состоялся в 1953 году. В СССР проводился в три этапа — отборочный турнир, первая лига, высшая лига.
В некоторых участвовали спортсмены из других республик. Кроме мужчин в последние годы в нём принимают участие и женщины, в частности, неоднократная чемпионка мира среди женщин Зоя Голубева.

В 2012 году Гунтис Валнерис и Роберт Мисанс набрали одинаковое количество очков — по 22 очка и играли дополнительный матч в быстрые шашки за звание чемпиона, в котором победил более опытный Валнерис со счётом 3-1.

Призёры 

 на чемпионате победил А. Гантварг

Литература 

 Журнал «Шашки» 1970 №3, с.14.
 Журнал «Шашки» 1971 №4, с.3.
 Журнал «Шашки» 1976 №4, с.6.
 Журнал «Шашки» 1977 №6, с.21.
 Журнал «Шашки» 1978 №5, с.4.
 Журнал «Шашки» 1979 №4, с.20.
 Журнал «Шашки» 1983 №5, с.2.
 Журнал «Шашки» 1986 №5, с.16.
 Журнал «Шашки» 1987 №6, с.8.
 Журнал «Шашки» 1988 №2, с.9.
 Журнал «Шашки» 1989 №10, с.4.

Примечания

Ссылки 
 LATVIJAS  ČEMPIONĀTI  100. lauciņu dambretē vīriešiem
 Архив журналов «Шашки»
 Чемпионат Латвии в базе данных KNDB